Animalada puede referirse a:
Animalada: Historieta española de 1995 de Mortadelo y Filemón.
Animalada: Película argentina de 2001 sobre un hombre que se enamora de una oveja.